Kode oder Kodè bezeichnet:

 Kode (Schweden), Ort in Schweden
 Kodè, Arrondissement in Benin

Siehe auch:
 Code